Narvi bezeichnet:
 einen Mond des Planeten Saturn, siehe Narvi (Mond)
 eine Gestalt aus der germanischen Mythologie, siehe Narfi